Podoleni se poate referi la:

 Podoleni, Galați
 Podoleni, Neamț
 Podolenii de Sus, Iași

Vezi și 
 Podoleanu
 Podolia, regiune istorică în Ucraina
 Podolínec, oraș din Slovacia
 Podolsk, oraș în Rusia